Wahlkreis 136 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 136
 Landtagswahlkreis 136